

Musica 
 Congratulations – singolo di Cliff Richard del 1968
 Congratulations – album di Mario Guarnera del 1969
 Congratulations – album degli MGMT del 2010
 Congratulations – singolo degli MGMT del 2010
 Congratulations – singolo degli Sleeping with Sirens e Matty Mullins del 2013
 Congratulations – singolo di Post Malone del 2017
 Congratulations – singolo dei Simple Plan del 2022

Televisione 
 Congratulations: 50 Years of the Eurovision Song Contest – programma televisivo del 2005